La Conférence de Kreuznach désigne plusieurs conférences qui se sont tenues au cours de l'année 1917 à Bad Kreuznach, alors siège de l'OHL. 

 La conférence du , la première conférence de Kreuznach, réunit principalement des responsables politiques et militaires du  afin de définir les buts de guerre du , alors puissance occupante d'une partie importante de l'Europe.
 La conférence des  est une rencontre entre l'empereur allemand, Guillaume II, et l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie Charles, la première après l'intronisation du monarque austro-hongrois le . Cette conférence a pour objectif de fixer un cadre commun dans la politique de la Quadruplice.
 La conférence du , destinée à définir la politique allemande face à la double monarchie après la publication de la note pontificale du .
 La conférence du , convoquée afin de définir un nouveau programme de buts de guerre.
 La conférence du , réunie afin de redéfinir la politique orientale du .

Bad Kreuznach